Sezona Formule 1 2000 je bila enainpetdeseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 12. marca 2000 z dirko za Veliko nagrado Avstralije, končala pa 22. oktobra 2000 s sedemnajsto dirko sezone za Veliko nagrado Malezije. Dirkaški naslov je osvojil Nemec Michael Schumacher, moštvenega pa Ferrari.

Dirkači in moštva 
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 2000.

Poročilo

Sezona novega tisočletja se je začela v Avstraliji. Najboljši štartni položaj je dosegel dvakratni svetovni prvak Mika Hakkinen v McLarnu, pred moštvenim kolegom Coulthardom in Michaelom Schumacherjem. Barrichello, nov pri Ferrariju, je dosegel četrti čas, pred dvema Jordanovima voznikoma.

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Moštva 

2000
2000 v športu